SD Family — казахстанский футбольный клуб из Астаны, выступающий во Второй лиге Казахстана.

Названия 
 ФЦ Дидара Сыдыкбека (2017—2020)
 SD Family (с 2020)

История 
Клуб был основан в 2017 году экс-футболистом Дидаром Сыдыкбеком под названием «ФЦ Дидара Сыдыкбека». Команда, состоящая из молодых игроков, была заявлена на чемпионат Астаны. После того, как бизнесмен Едиль Сулейменов решил инвестировать средства в проект Сыдыкбека, было принято решение работать над созданием профессионального футбольного клуба. Всего Сулейменов вложил в клуб 30 миллионов тенге.

В 2019 году команда приняла участие в Кубке Казахстана. В 2020 году команда называется SD Family. В сезоне-2020 во второй лиге Казахастана в своей группе заняла третье место из шести команд, при этом в последнем туре проиграла 0:9 фарм-клубу «Кызыл-Жар М».

В 2022 году клуб принимал участие в российской Медийной футбольной лиге. В начале 2023 года Сыдыкбек провёл одноимённый турнир в Казахстане, где его команда дошла до полуфинала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «SD Family»
 Профиль на сайте pflk.kz 
 Профиль на сайте vesti.kz 
 Профиль на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны